

Саннісайд — місто, штат Вашингтон
 Саннісайд — переписна місцевість в окрузі Фресно, штат Каліфорнія
 Саннісайд — переписна місцевість, штат Джорджія